A Baudot öt egységből álló digitális kód rendszer, melyet Émile Baudot dolgozott ki, és a korábbi géptávírók alkalmaztak. Betűket, számokat és írásjeleket kódol. A Baudot esetében 2 x 32 kombináció áll rendelkezésre.

Újabban az ASCII kód terjedt el.

Számítástechnika